Шулма — топоним, встречающийся в Вологодской области.

 Реки
 Шулма (приток Андоги) — приток Андоги.
 Шулма (приток Суды) — приток Суды.

 Населённые пункты
 Шулма (Воскресенское сельское поселение) — деревня в Воскресенском сельском поселении Череповецкого района, расположена на берегу Шулмы, притока Андоги.
 Шулма (Нелазское сельское поселение) — деревня, центр Нелазского сельского поселения Череповецкого района, расположена на берегу Шулмы, притока Суды.